Каруин Хауэлл Джонс (, ; ) — валлийский политик, лейборист, первый министр Уэльса с 9 декабря 2009 года, член Национальной ассамблеи Уэльса от округа Бридженд с 6 мая 1999 года, бывший генеральный советник Уэльса (2007—2009), член Международной амнистии.

Краткая биография 
Каруин Хауэлл Джонс родился 21 марта 1967 года в Суонси, в Уэльсе в семье коренных валлийцев. Среднее образование получил в школе Бритега в Бридженде. Затем обучался в Университете Уэльса в Аберистуит, где в 1988 году защитил степень бакалавра права. Во время обучения в университете вступил в Валлийскую лейбористскую партию. Продолжил образование в Высшей юридической школе в Лондоне.

По завершении образования был принят в 1989 году в коллегию адвокатов в Грейс Инн, затем в течение десяти лет работал в судебной палате в Суонси, специализируясь по семейным, уголовным и административным делам. Оставил юридическую практику, став преподавателем права в Кардиффском университете.

Женат на Лизе Джонс, от которой имеет двоих детей — Серен и Руэри. Занимается спортом (регби, гольф и прогулки на велосипеде). Оказывает поддержку Кенфигхиллскому мужскому хору.

Политическая деятельность 
Служил советником в графстве Бридженд в течение пяти лет, после чего возглавил местную ячейку лейбористов.

В 1999 году был избран в Национальную ассамблею Уэльса от округа Бридженд.

Получил назначение на место заместителя секретаря Национальной ассамблеи Уэльса в марте 2000 года. В июле того же года был назначен секретарем по делам сельского хозяйства и развития сельских районов в правительстве Уэльсе, в октябре 2000 года должность была переименована в министра сельского хозяйства. В его обязанности как министра входили вопросы, связанные с охраной окружающей среды и сельской местности, городское и сельское планирование, устойчивое развитие сельского хозяйства и развитие сельских районов. В июне 2002 года был также назначен министром Открытого правительства. За это время он был ответственным за предотвращение в 2001 году вспышки ящура в Уэльсе.

После выборов 2007 года, он был назначен министром образования, культуры и валлийского языка. В круг его обязанностей входили вопросы, связанные с образованием, национальной культурой и спортом. После создания коалиции Валлийской лейбористской партии с Партией Уэльса, Каруин Джонс был назначен генеральным советником Уэльса и председателем палаты.

1 декабря 2009 года Каруин Джонс был избран лидером Валлийской лейбористской партии, собрав более 50 % голосов и опередив своих оппонентов, Эдвина Хартa и Хью Льюиса.

9 декабря 2009 года он был избран первым министром Уэльса. После поражения лейбористов на выборах в парламент Великобритании 2010 года, и отставки Гордона Брауна с поста премьер-министра, Каруин Джонс стал самым старшим лейбористом в правительстве Великобритании. Он был назначен тайным советником 9 июня 2010 года.

После выборов 2011 года в Национальную ассамблею Уэльса, Каруин Джонс отказался от коалиции с Партией Уэльса. Им было сформировано лейбористское правительство меньшинства.

В 2013 году Джонс выступил против независимости Шотландии на референдуме в сентябре 2014 года. 

21 апреля 2018 года Джонс объявил, что уйдёт с поста министра.

Примечания

Ссылки 
 Carwyn Jones AM Website 
 Blog of Carwyn Jones AM 
 Biography at the Welsh Assembly Government 
 Carwyn Jones profile at Wales Online 
 5minutes with Carwyn Jones 

Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Политики Уэльса
Первый министр Уэльса
Адвокаты Великобритании
Выпускники Городской юридической школы (Лондонский городской университет)